Jade Eatough (Osaldtwistle,1982-Isla de Wight, 19 de agosto de 2017) fue una mujer transgénero británica con cadena perpetua por varios ataques sexuales a niñas y adolescentes. Apareció muerta en su celda y la investigación informó que fue un suicidio, aunque persisten las sospechas sobre el motivo de su muerte.

Biografía 
Martyn Eatough nació en 1982 en Oswaldtwistle, Lancashire, Inglaterra. Con 23 años inició su carrera delictiva. Su primera víctima, una joven de 19 años, luchó contra él después de que la siguiera mientras volvía a casa desde un club nocturno en las primeras horas y, una hora y media después, persiguió y atacó a su segunda víctima, una joven de 15 años.

Eatough fue condenado por la violación e intento de secuestro de una joven de 15 años y por agredir sexualmente a una mujer de 19 años en Blackburn la misma noche de junio de 2005.

A los 24 años, fue condenado a cadena perpetua en el Tribunal de la Corona de Preston en 2006 y fue inscrito en el registro de delincuentes sexuales por tiempo indefinido. Los medios de comunicación contemporáneos informaron de que Eatough negó inicialmente los delitos, pero las pruebas de ADN vincularon al acusado con la víctima de 15 años. En la vista, Eatough se declaró no culpable de otros dos cargos de violación y agresión sexual a una tercera mujer en abril de 2005. La Corona aceptó las declaraciones y no se presentaron pruebas sobre los dos cargos adicionales. Las agresiones fueron extremadamente violentas, ya que Eatough intentó inicialmente robar a la chica de 15 años antes de violarla a punta de cuchillo en un terreno abandonado en Blackburn. 

Fue detenido en junio de 2005 y recluido en HM de Preston, una prisión masculina situada en la zona del centro de la ciudad de Preston, en Lancashire. Eatough negó los cargos en un interrogatorio policial, pero se declaró culpable de violación, intento de violación, secuestro con intención de violación y agresión sexual. También negó acusaciones de violación y agresión sexual a una tercera mujer en abril. Eatough tenía condenas anteriores que incluían un incendio provocado y dos delitos de intento de robo, y también había sido amonestado por la violación de una niña menor de 10 años.

En marzo de 2006, fue declarado culpable de violación y condenado a cadena perpetua con un mínimo de tres años y 99 días. Al sentenciarlo, el juez Edward Slinger dijo que había aterrorizado y humillado violentamente y con crueldad a la víctima de la violación. El condenado era drogadicto y el juez indicó que hiciera tratamiento de rehabilitación. 

En 2008, fue trasladado a HM Prison Albany, una prisión masculina, situada en las afueras de Newport, en la Isla de Wight, Inglaterra, donde completó el Programa de Tratamiento de Delincuentes Sexuales y el Programa de Habilidades de Pensamiento y el Programa de Habilidades de Pensamiento. El juez Slinger dijo que el informe psiquiátrico sugería que había un riesgo significativo de que Eatough cometiera otros delitos muy graves en el futuro. Por ese motivo se le prohibió trabajar con niños. En 2009, las cárceles de Albany y Parkhurst se fusionaron y se convirtieron en la cárcel de la Isla de Wight. En 2009 solicitó su libertad condicional pero la Junta de Libertad Condicional se lo negó porque consideraba que era un riesgo para los demás. El 23 de abril de 2010, Eatough tuvo un ataque y fue admitido en el hospital local, donde se le diagnosticó epilepsia.

Autoidentificación como mujer 
El 6 de octubre de 2014, le dijo a una enfermera que se autoidentificaba como mujer. Entonces las solicitudes que hizo para cambiar su nombre no fueron procesadas. En 2015 el personal profesional de la prisión llevó a cabo una revisión multidisciplinar de la transexualidad y en el informe registraron que Eatough había sido aceptada como mujer transgénero, a pesar de las observaciones que escribieron de que les preocupaba que su motivación para transicionar a mujer no fuera genuina sino un intento de disminuir su condena o ser trasladado a una cárcel menos dura y más abierta. El personal de la cárcel se quejaba de que no se comportaba todo el tiempo como una mujer sino que muchas veces vestía como varón, se comportaba como varón, no se afeitaba, se bañaba con el resto de los reclusos a pesar de que las mujeres transgénero tienen baños separados, acosaba a otros reclusos y salía en topless. 

En enero de 2017, solicitó su traslado a la prisión HM Prison Rye Hill, una prisión privada que alberga exclusivamente delincuentes sexuales. Su comportamiento era errático y cambiante, a veces no se presentaba a trabajar y se mostraba discutidora con el personal, mientras que en otras ocasiones se mostraba muy dispuesta a trabajar. Varias veces se vio envuelta en conflictos con otros presos por las deudas que había acumulado por el mal uso de los medicamentos recetados. En julio de 2017 perdió su trabajo de jardinería tras amenazar a un miembro del personal. 

El juez Slinger sentenció a Eatough en el Tribunal de la Corona de Preston. El juez Slinger dijo a Eatough que existía un riesgo real y significativo de que cometiera otros delitos muy graves. También citó el informe psiquiátrico en el que se afirmaba que incluso con asistencia y tratamiento activos, era probable que los beneficios fueran mínimos porque los delitos sexuales violentos suelen provenir de actitudes sexuales desviadas y arraigadas.

El detective del caso, el inspector Jim Elston dijo: 
 
En prisión, el comportamiento de Eatough fue descrito como cambiante. En julio de 2017, Eatough perdió un trabajo de jardinería después de amenazar a un miembro del personal. La Junta de Libertad Condicional rechazó repetidamente sus solicitudes de traslado a una prisión abierta ya que Eatough era considerado muy peligroso. El 17 de agosto de 2017 las autoridades aceptaron su solicitud de traslado a otra cárcel.

En la cárcel comenzó a vivir como una mujer pero nunca se sometió a una cirugía de reasignación de género. La prensa informó que había iniciado recientemente su transición y estaba en tratamiento hormonal. Las estadísticas oficiales de HMP Low Newton en Co Durham, Foston Hall en Derbyshire, Peterborough, Bronzefield en Middlesex y New Hall en West Yorkshire muestran que los reclusos transexuales tienen cinco veces más probabilidades de llevar a cabo agresiones sexuales a las reclusas en las cárceles de mujeres que el resto de los reclusos. En enero de 2017 entró en vigor la normativa de atención y gestión de los delincuentes transgénero, que contiene instrucciones sobre cómo determinar la ubicación correcta de una persona en el recinto penitenciario y orientaciones sobre su atención y gestión, así como el acceso que deben tener a los artículos relacionados con su género, como la ropa y el maquillaje.

Muerte 
El 19 de agosto de 2017, antes de llegar a ser trasladada, Jade Eatough, se quitó la vida en prisión. Fue la cuarta presa mujer transexual que se suicidaba en una cárcel masculina en esos dos años en Inglaterra. La Liga Howard para la Reforma Penal descubrió que, en 2016, la tasa de suicidio en las prisiones era aproximadamente diez veces superior a la del público en general. El personal no percibió ningún cambio en su estado de ánimo antes de su muerte y parecía contenta por la reciente decisión de trasladarla a otra prisión. No había nada que indicara que hubiera un mayor riesgo de suicidio en los días inmediatamente antes de su muerte. Con 35 años apareció muerta durante un control rutinario de la celda a las 5 de la mañana en la cárcel de Parkhurst, Isla de Wight. El 30 de septiembre de 2017, la prensa informó que Jade Eatough había aparecido ahorcada en su celda. Hubo una investigación y lo único que se sabe es que no estaba bajo vigilancia por suicidio.  Tenía antecedentes de intentos de suicidio en la adolescencia cuando se cortó y trató de ahorcarse pero las autoridades consideraron la muerte dudosa e iniciaron una investigación, que no encontró nada. Ella llevaba 12 años en prisión en el momento de su muerte y le acababan de avisar que se iba a trasladar a la prisión para delincuentes sexuales de HMP Rye Hill. El caso de Eatough formó parte de las listas personas asesinadas por el estado de Sisters Uncut a pesar de haberse tratado de un caso de suicidio. Su madre la sobrevivió.

Referencias 

Criminales de Reino Unido
Delitos sexuales
Personas trans del Reino Unido
Ahorcados
Violadores en serie